Hrvatska:
Mače,  naselje i središte istoimene općine u Krapinsko-zagorskoj županiji

Slovenija:
 Mače (Preddvor, Slovenija), naselje u sastavu općine Preddvor